Ива́н Анто́нович Малко́вич (; род. 10 мая 1961, Нижний Берёзов Косовского района Ивано-Франковской области Украины) — украинский поэт, детский писатель, издатель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2017 года.

Биографические сведения 
Родился в семье Антона (Антося) Малковича и Юлии из Арсеничей, потомков галицкой околичной шляхты, принадлежащей гербу Сас.

Окончил Ивано-Франковское музыкальное училище, скрипичный класс (1980) и Киевский университет им. Т. Шевченко, филологический факультет (1985). 19-летним юношей участвовал на всеукраинском семинаре молодых авторов; его избрали лучшим поэтом. Выход его первой книги отстаивала украинская поэтесса Лина Костенко.

Автор поэтических сборников «Белый камень» (, 1984), «Ключ» (, 1988), «Стихи» (, 1992), «С ангелом на плече» (, 1997), каждый из которых становился событием литературного процесса на Украине. Автор-составитель свыше 30 книжек для детей, в частности «Украинская азбука», «Любимые стихи».

Живёт и работает в Киеве. С 1992 года — владелец и директор частного детского издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га». Член Национального союза писателей Украины (с 1986, к тому времени самый молодой член Союза писателей СССР).

Первая изданная книга стала «Азбука» (). Особенность «Азбуки» — первая литера открывается иллюстрацией «Ангел».

В марте 2017 за сборник поэзии «Подорожник с новыми стихами» () был награждён Национальной премией Украины имени Тараса Шевченко.

См. также 
 А-ба-ба-га-ла-ма-га

Примечания 

Выпускники филологического факультета Киевского университета
Поэты Украины
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Украины
Члены Национального союза писателей Украины